Die Avon Futures of Fort Myers 1982 waren ein Tennisturnier der Damen in Fort Myers. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 4. bis 11. Januar 1982 statt.

Einzel

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Fort Myers